Palazzo della Cultura, edificio situato nel centro di Iași, Romania.
Palazzo della Cultura, centro polifunzionale della città di Messina, Italia.
Palazzo della Cultura, edificio che ospita alcuni uffici municipali e il Museo Civico Archeologico di Modica, Italia.
Palazzo della Cultura, edificio di Tirana (Albania), sede della Biblioteca nazionale e del Teatro nazionale dell'opera e del balletto

Pagine correlate
Il nome si riferisce anche a diversi grandi edifici dedicati alla cultura nella ex Unione Sovietica e nel Blocco orientale:

Palazzo della Cultura e della Scienza (in polacco Pałac Kultury i Nauki), edificio di Varsavia, Polonia.